Zsivány-barlang és Zsiványbarlang néven az alábbi üregek lettek írásban említve:

 Zsivány-barlang, bakonyszentlászlói barlang.
 Zsivány-barlang, pákozdi barlang.
 Zsivány-barlang, pilisszentkereszti barlang.
 Zsivány-barlang, a Barnakő-barlang másik neve.
 Zsiványbarlang, a Cigányhegyi-zsomboly másik neve.
 Zsivány-barlang, a Cuha-völgy 2. sz. barlang másik neve.
 Zsiványbarlang, a Cuha-völgy 9. sz. barlang másik neve.
 Zsivány-barlang, a Gyenes-pusztai-barlang másik neve.
 Zsiványbarlang, a Gyenes-pusztai-barlang másik neve.
 Zsivány-barlang, a Kis Hideg-lyuk másik neve.
 Zsivány-barlang, a Kőkamra másik neve.
 Zsiványbarlang, a Kőkamra másik neve.
 Zsivány-barlang, a Nagy Hideg-lyuk másik neve.
 Zsivány-barlang, az Odvas-kői-kőfülke másik neve.
 Zsivány-barlang, a Száraz-Gerencei-barlang másik neve.
 Zsivány-barlang, a Szent István-kőfülke másik neve.
 Zsivány-barlang, a Vidróczki-barlang másik neve.